Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Makagonow – polski wojskowy, cichociemny
 Siemion Makagonow – radziecki działacz partyjny